Allhallows kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Allhallows, Kent, ort i England, 
 Allhallows, Cumbria, civil parish i England,